Шкапенко — фамилия.
 Шкапенко, Владимир Ефимович (1924—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шкапенко, Павел Леонидович (род. 1972) — украинский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Украины.